Чемпионат СССР по гандболу 1974 — 13-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 25 октября 1973 года, последние матчи состоялись 30 июня 1974 года.

Превью 
13-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1974 г. имел важное отличие от предыдущих сезонов. Нет, схема проведения была прежней. 8 команд играли между собой в 4 круга. Главным отличием был переход на сезон осень-весна. Вместо выбывшего Университета из Краснодара, в высшую лигу после годичного перерыва вернулся Буревестник из Тбилиси.

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 25.10-02.11.1973 Тбилиси
 2-й круг 26.04-04.05.1974 Глазов
 3-й круг 18-26.05.1974 Ташкент
 4-й круг 22-30.06.1974 Киев

МАИ в 6-й раз стал чемпионом. В целом первая четверка прошлогодняя. Из призеров вылетело Кунцево, хотя после 3-х кругов шло на 2-м месте. В следующем году высшая лига расширялась до 10 команд, так что в первую никто не выбыл.

Чемпионаты СССР по гандболу